La Volta a Hongria 2021 va ser la 42a edició de la Volta a Hongria. La cursa es va disputar entre el 12 i el 16 de maig de 2021, amb un recorregut de 793,56 km distribuïts cinc etapes. La cursa formava part del calendari UCI Europa Tour 2021 amb una categoria 2.1.

La victòria final fou per l'australià Damien Howson (Team BikeExchange), que fou acompanyat al podi pel belga Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) i l'italià Antonio Tiberi (Trek-Segafredo), segon i tercer respectivament.

Equips 
L'organització convidà a prendre part en la cursa a 22 equips: vuit equips de categoría UCI WorldTeam, nou equips continentals professionals, quatre equips continentals i una selecció nacional:

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Classificació final

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial

Competicions ciclistes del 2021
Competicions ciclistes hongareses